Роберт Рональд Мёрфи (; 10 апреля 1933, Гамильтон — 6 марта 2014) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение трёх сезонов играл за «Гуэлф Билтмор Мэд Хэттерс», где в трёх сезонах подряд зарабатывал более 80 очков, при этом в сезоне 1951/52 заработал 116 очков и стал обладателем Мемориального кубка.По ходу сезона 1952/53 дебютировал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», где отыграл 15 матчей, заработав 4 очка.

В декабре 1953 года Мёрфи получил перелом челюсти и сотрсясение мозга в драке с лидером атаки «Монреаль Канадиенс» Бернаром Жеффрионом, но получил дисквалификацию на 5 игр, но из-за травмы пропустил оставшуюся часть сезона. Вернувшись на лёд, Мёрфи отыграл три сезона за «Рейнджерс», став в команде нападающим оборонительного типа.

В июне 1957 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс», где результативно отыграл восемь сезонов, завоевав в 1961 году с «Блэкхокс» Кубок Стэнли.

В июне 1965 года был обменян в «Детройт Ред Уингз», где отыграл почти целый сезон, по ходу которого его обменяли в «Бостон Брюинз», где он был уже не так результативен, пропуская много игр из-за травм. В сезоне 1968/69 Мёрфи показал высокую результативность, заработав 54 очка, 38 из которых были за голевые передачи.

Завершил карьеру игрока весной 1970 года в возрасте 37 лет, завоевав с «Брюинз» второй Кубок Стэнли в карьере.

Тренерская карьера 
С 1970 по 1972 год работал главным тренером команды «Китченер Рейнджерс».

Смерть 
Скончался 6 марта 2014 года в возрасте 80 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гуэлф Билтмор Мэд Хэттерс»
Игроки «Провиденс Редс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады